

Ciências 
 Singularidade tecnológica — evento histórico previsto para o futuro, no qual a humanidade atravessará um estágio de colossal avanço tecnológico em um curtíssimo espaço de tempo
 Singularidade gravitacional — um conceito da cosmologia envolvendo uma curvatura infinita no contínuo espaço-tempo.
 Singularidade nua — singularidade gravitacional desprovida de horizonte de eventos
 Singularidade matemática — ponto onde uma função matemática assume valores infinitos ou, de certa maneira, tem um comportamento não definido
 Singularidade removível — ponto aparentemente indefinido na função holomorfa
 Singularidade de Prandtl-Glauert — fenômeno que acontece quando uma aeronave atinge a velocidade do som formando algumas nuvens por causa da queda da pressão atmosférica
 Teoria das singularidades — sistema matemático que estuda e classifica singularidades de germes de aplicações diferenciáveis.

Artes 
 Les singularitez de la France Antarctique — obra literária de André Thévet do 
 Singularidades de uma Rapariga Loura — conto de Eça de Queirós
 Singularidades de uma Rapariga Loura (filme) — filme português de Manoel de Oliveira

Desambiguações de artes
Desambiguações de ciências